John Stourton kan syfta på bland andra:

* John Stourton, 1:e baron Stourton (1400–1462), engelsk militär och politiker
 John Stourton, 3:e baron Stourton (omkring 1454–1485), engelsk peer
 John Stourton, 9:e baron Stourton (1553–1588), engelsk peer

Se även 

 John Stoughton